Соревнования по фехтованию на рапирах среди мужчин-маэстро на летних Олимпийских играх 1900 прошли с 22 по 25 и с 27 по 28 мая. Приняли участие 59 спортсменов из семи стран.

Призёры

Соревнование

Первый раунд

Четвертьфинал

Дополнительный раунд

Полуфинал

Финал

Утешительный финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований